Freigericht generisch steht für: 

 Freigericht (Freigrafschaft), das Gericht eines Freigrafen, auch Freigrafschaft genannt
 Femegericht im Mittelalter 
 Freigericht (Landgericht), in der frühen Neuzeit Gerichtsbarkeiten ausländischer Grundherren

Freigericht ist ein geographischer Name:
 Freigericht Alzenau, ehemaliges Kondominium am Untermain
 Freigericht Kaichen, Territorium im deutsch-römischen Reich
 Freigericht (Hessen), Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Freigericht (Gemeinde Nöchling), Ortschaft der Gemeinde Nöchling, Bezirk Melk, Niederösterreich